Força major o causa major, fet que no es pot evitar i tampoc es pot preveure
 Cinema:
 Força major (pel·lícula de 1989), pel·lícula francesa dirigida per Pierre Jolivet
 Força major (pel·lícula de 2014), pel·lícula franco-escandinava dirigida per Ruben Östlund